Villingili (Addu)
 Villingili (Gaafu Alif)
 Villingili (Male)